Callichlamys är ett släkte av insekter. Callichlamys ingår i familjen vedstritar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Vedstritar
Callichlamys